Пољска је била домаћинг6. Европског првенства у дворани 1975. одржаном  8. и 9. марта у Спортско-забавној дворани Сподек у Катовицама, (Пољска). У шестом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Пољске представљао је 41. спортиста (24 мушкараца и 17 жена) који су се такмичили у 19 дисциплина (11 мушких и 8 женских).

Са 10 освојених медаља) (2 златне, 3 сребрних и 5 бронзаних)  Пољска је у укупном пласману освојила 5. место   које су на овом првенству освајале медаље, односно 24 земље учеснице.
  
У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Пољска је са 20. учесника у финалу и 107 бодоva заузела 2. место., од 18 земљаља које су имале представнике у финалу.  односно,а 6 нису имале ниједног финалисту: Аустрија, Данска, Луксембург Норвешка Турска и Шпанија..

Учесници 

  Број звездица уз име такмичара означава у колико је дисциплина учествовао.

Освајачи медаља (10)

Злато (2) 
 Лешек Водзински — 60 м препоне
  Гразина Рабштин — 60 м препоне

Сребро (3) 
 Војћех Бућарски — скок мотком
 Михал Јоахимовски — троскок
 Вјеслав Пухолски, Роман Сједлецки  Јержи Влодарчук, Едвард Романовски  — 4 х 2 круга

Бронза (5) 
 Зенон Личнерски — 60 м
 Лешек Водзински — 60 м препоне
 Владислав Козакјевич — скок мотком
 Ирена Шевињска — 60 м
 Софија Зволињска, Геновефа НовачикКристина Касперчик, Данута Пјецик*  — 4 х 2 круга

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Пољске после 6. Европског првенства у дворани 1970—1975.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, мушкарци појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Биланс медаља, жене појединачно 

У овој табели су оне које су освојиле најмање 2 медаље.

Пољски освајачи медаља после 6. Европског првенства 1970—1975.

Спољашње везе 
 Комплетни резултати Европског првенства у дворани 1975.
 Комплетни резултати ЕПд 1975. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1975.
Пољска на Европском првенству у атлетици у дворани